Division II i fotboll 1970 var 1970 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

IFK Luleå gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IFK Östersund, IFK Härnösand och Essviks AIF flyttades ner till division III. De ersattes av Bodens BK, Kubikenborgs IF och Timrå IK från division III.

Svealand 

Sandvikens IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Köpings IS, Malungs IF och IK City flyttades ner till division III. De ersattes av IF Vesta, Nyköpings BIS och Råsunda IS från division III.

Norra Götaland 

Skövde AIK gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Norrby IF, IFK Värnamo och Tidaholms GoIF flyttades ner till division III. De ersattes av GAIS och IFK Göteborg från Allsvenskan och från division III kom Karlstads BK och Skogens IF.

Södra Götaland 

Landskrona BoIS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IFK Ystad, Hässleholms IF och Ifö/Bromölla IF flyttades ner till division III. De ersattes av Blomstermåla IK, Gnosjö IF, Gunnarstorps IF och Varbergs BoIS från division III.

Kvalspel till Allsvenskan 

Den tredje omgången spelades på neutrala planer, Landskrona BoIS mot Skövde AIK spelades i Göteborg och IFK Luleå mot Sandvikens IF spelades i Solna. Landskrona BoIS och IFK Luleå till Allsvenskan 1971. Sandvikens IF och Skövde AIK fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1970
1970
Fotbollssäsongen 1970